Velika nagrada Štajerske 2021 je osma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 27. junija 2021 na dirkališču Red Bull Ring. Zmagal je nizozemski dirkač Max Verstappen za Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretji pa je bil Valtteri Bottas, oba sta dirkala za Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:04,489
|1:04,433
|1:03,841
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:04,537
|1:04,443
|1:04,035
| align="center" |5
|-
! scope="row" |3
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:04,672
|1:04,512
|1:04,067
| align="center" |2
|-
! scope="row" |4
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:04,584
|1:04,298
|1:04,120
| align="center" |3
|-
! scope="row" |5
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:04,638
|1:04,197
|1:04,168
| align="center" |4
|-
! scope="row" |6
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:04,765
|1:04,429
|1:04,236
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:04,745
|1:04,646
|1:04,472
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:04,608
|1:04,631
|1:04,514
| align="center" |11
|-
! scope="row" |9
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:04,971
|1:04,582
|1:04,574
| align="center" |8
|-
! scope="row" |10
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:04,821
|1:04,663
|1:04,708
| align="center"|9
|-
! scope="row" |11
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:05,033
|1:04,671
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |10
|-
! scope="row" |12
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:04,859
|1:04,800
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:05,142
|1:04,808
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:05,051
|1:04,875
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:05,092
|1:04,913
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:05,175
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:05,217
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:05,429
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
|align="center"|47
| data-sort-value="msc" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:06,041
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:06,192
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|33
|data-sort-value="aaa"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|71
|1:22:18,925
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44
|data-sort-value="aaa"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
| +35,743
|align="center"|2
|align="center"|19
|-
!3
|align="center"|77
|data-sort-value="aaa"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
| +46,907
|align="center"|5
|align="center"|15|-
!4
|align="center"|11
|data-sort-value="aaa"| Sergio Pérez|Red Bull Racing-Honda|71
| +47,434
|align="center"|4
|align="center"|12|-
!5
|align="center"|4
|data-sort-value="aaa"| Lando Norris|McLaren-Mercedes|70
| +1 krog
|align="center"|3
|align="center"|10|-
!6
|align="center"|55
|data-sort-value="aaa"| Carlos Sainz Jr.|Ferrari|70
| +1 krog
|align="center"|12
|align="center"|8|-
!7
|align="center"|16
|data-sort-value="aaa"| Charles Leclerc|Ferrari|70
| +1 krog
|align="center"|7
|align="center"|6|-
!8
|align="center"|18
|data-sort-value="aaa"| Lance Stroll|Aston Martin-Mercedes|70
| +1 krog
|align="center"|9
|align="center"|4|-
!9
|align="center"|14
|data-sort-value="aaa"| Fernando Alonso|Alpine-Renault|70
| +1 krog
|align="center"|8
|align="center"|2|-
!10
|align="center"|22
|data-sort-value="aaa"| Yuki Tsunoda|AlphaTauri-Honda|70
| +1 krog
|align="center"|11
|align="center"|1'''
|-
!11
|align="center"|7
|data-sort-value="aaa"| Kimi Räikkönen
|nowrap=""|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center"|18
|
|-
!12
|align="center"|5
|data-sort-value="aaa"| Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|70
| +1 krog
|align="center"|14
|
|-
!13
|align="center"|3
|data-sort-value="aaa"| Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|70
| +1 krog
|align="center"|13
|
|-
!14
|align="center"|31
|data-sort-value="aaa"| Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|70
| +1 krog
|align="center"|17
|
|-
!15
|align="center"|99
|data-sort-value="aaa"|
|
|70
| +1 krog
|align="center"|15
|
|-
!16
|align="center"|47
|data-sort-value="aaa"| Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
|align="center"|19
|
|-
!17
|align="center"|6
|data-sort-value="aaa"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|68
| +3 krogi
|align="center"|16
|
|-
!18
|align="center"|9
|data-sort-value="aaa"| Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|68
| +3 krogi
|align="center"|20
|
|-
!Ods
|align="center"|63
|data-sort-value="aaa"| George Russell
|Williams-Mercedes
|36
|Motor
|align="center"|10
|
|-
!Ods
|align="center"|10
|data-sort-value="aaa"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1
|Trčenje
|align="center"|6
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021